Eirik Kurland Olsen (ur. 23 marca 1987) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Hans Christer Holund pojawił się 14 lutego 2004 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Hommelvik. Zajął wtedy 82. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2006 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Kranju, gdzie wspólnie z kolegami zdobył złoty medal w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio wywalczył złoty medal w biegu łączonym na 20 km, a drużynowo Norwegowie zajęli czwartą pozycję. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata młodzieżowców, ale ani razu nie stanął na podium. W Pucharze Świata zadebiutował 14 marca 2009 roku w Trondheim, gdzie zajął 22. miejsce w biegu na 50 km stylem klasycznym. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Była to jednak jego jedyna zdobycz punktowa w sezonie 2008/2009, który zakończył ostatecznie na 154. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Mistrzostwa Świata Juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 154.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium 
Jak dotąd Kurland Olsen nie stawał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987